Union Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Union Block (Iowa), ID-Nr. 91001110
 Union Block (Bourbon County, Kansas), ID-Nr. 72000489
 Union Block (Jefferson County, Kansas), ID-Nr. 73000760
 Union Block (Maine), ID-Nr. 86002291
 Union Block (Berrien County, Michigan), ID-Nr. 07000746
 Union Block (Washtenaw County, Michigan), ID-Nr. 85002962
 Union Block (New York), ID-Nr. 00000092
 Union Block (North Dakota), ID-Nr. 85003353
 Union Block (Ohio), ID-Nr. 82001355
 Union Block (Oregon), ID-Nr. 00000450
 Union Block (Utah), ID-Nr. 91001545